

Чавдар () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Доспат.
 Чавдар () — община в Софійській області.
 Чавдар () — село в Софійській області. Входить до складу общини Чавдар.